Der Pakt (dänischer Originaltitel: Pagten)  ist eine 24-teilige dänische Jugend- und Märchenserie von Regisseur Jesper W. Nielsen, die als skandinavische Weihnachtsserie ab dem 1. Dezember 2009 täglich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Dänemarks gezeigt wurde. Nach dem Vorbild des britischen Senders Channel 4 wurde jede Episode von einem fortlaufend freigeschalteten browser game begleitet. Der Sender DR1 erzielte damit bereits in der ersten Sendewoche eine durchschnittliche Einschaltquote von 37 Prozent. Die vorweihnachtliche Serie wurde erstmals auch parallel in HD ausgestrahlt. Alle Episoden waren unmittelbar nach Ausstrahlung in kompletter Länge und hoher Auflösung auf den Webseiten des Senders abrufbar. In Deutschland wurde sie erstmals über arte im November 2012 ausgestrahlt.

Handlung 
Der zwölfjährige Malte ist ein Außenseiter. In der Schule wird er gemobbt und unterdrückt. Er zieht sich in seine Welt der kleinen Wichtel, der sogenannten Nisser zurück. Ein Weihnachtsdrama von einer bösen Eishexe, die alle Wichtel für ewig auslöschen möchte und mit den Menschen ein böses Spiel treibt. Nur ein geheimer Pakt, den Menschen und Wichtel vor vielen hundert Jahren geschlossen haben, kann die Wichtel noch retten. Mit dem Einbruch der Adventszeit muss sich das Wichtelmädchen Lyda mit ihrem Vater und dem älteren Bruder im warmen Heizungskeller der Schule verstecken. Währenddessen versucht ihre Mutter die böse Iselin daran zu hindern, sich Macht über die Wichtel zu verschaffen. Unter den Kindern in der Schule fällt Lyda besonders Malte auf. Malte und Lyda sollen den Pakt erneuern und damit die Eishexe besiegen.

Besetzung und Synchronisation 
Die deutsche Synchronisation entstand unter der Dialogregie von Luise Charlotte Brings und Thomas Maria Lehmann durch die Synchronfirma Studio Hamburg Synchron GmbH in Hamburg.

Episodenliste

Weblinks 
 
 Die offizielle Originalseite der Dänischen Fernsehanstalt zu Pagten
 Der Pakt auf ard.de
 
 Der Pakt (Pagten) auf danskefilm.dk in der  Dansk Film Database
 Pagten auf dfi.dk im Det Danske Filminstitut
 Pagten auf gucca.dk

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie (Dänemark)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fantasy-Fernsehserie
Weihnachtsserie